Die BDO World Darts Championship 1983, offiziell 1983 Embassy World Darts Championship, war die sechste Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum fünften Mal in Folge fand das Turnier im Jollees Cabaret Club in Stoke-on-Trent statt.

Turnierverlauf 
Zum ersten Mal konnte mit Keith Deller ein ungesetzter Spieler das Turnier aus der Qualifikation heraus gewinnen. Im Finale besiegte er den zu diesem Zeitpunkt bereits zweifachen Weltmeister Eric Bristow. Durch seinen 6:5-Sieg im Finale errang Deller ein Preisgeld von £ 8.000.

Der amtierende Weltmeister Jocky Wilson musste sich im Halbfinale ebenfalls Keith Deller geschlagen geben. Deller schlug im Turnierverlauf die Nummer Eins, Zwei und Drei der Setzliste. Er ist bis heute der einzige Spieler, dem dies bei einer Dart-Weltmeisterschaft gelang. Er war zudem der bis dahin jüngste Dart-Weltmeister.

Paul Lim musste, wie bereits im Vorjahr, für Papua-Neuguinea antreten, da sein Geburtsland Singapur noch kein Mitglied der World Darts Federation (WDF) war.

Finale 
Im Finale spielte sich einer der denkwürdigsten Momente des Darts ab, als Eric Bristow bei 121 Punkten stand. Nachdem Bristow Single-17 und dann Triple-18 getroffen hatte, entschied er sich, das Bullseye nicht anzuvisieren. Stattdessen warf er eine Single-18, um in der nächsten Aufnahme 32 Punkte über die Doppel-16 zu checken, während Deller bei 138 Punkten stand. Deller hatte bereits 5:3 geführt und sieben Darts auf ein Doppelfeld verfehlt, um den Titel im neunten Satz zu gewinnen. Bristow glaubte daher offenbar, sein Gegner würde das hohe Checkout nicht zum Titel herausnehmen. Deller traf jedoch Triple-20, gefolgt von Treiple-18 und beendete die Partie schließlich mit Doppel-12 um den Titel zu gewinnen. Bis heute beziehen sich Kommentatoren wie Elmar Paulke oft auf diesen Moment, in dem sie bei 138 Punkten Rest vom "Keith-Deller-Gedächtnis-Finish" sprechen.

Der damalige BBC-Kommentator und heutiger Namensträger der Trophäe der PDC World Darts Championship beschrieb den Moment im Originalkommentar wie folgt: "(Bristow) played the percentage shot. Living dangerous, Bristow – he's banking on Deller not doing this. But the shot's on for the title. Double 12 for the title..... I am telling ya, I'm telling ya, I've seen nothing like it in my life. Keith Deller of Ipswich, 23 years old, he had to qualify to get here. Bristow did a percentage shot, Deller did the business. He's now the World Champion!"; deutsche Übersetzung: „(Bristow) geht mit der Wahrscheinlichkeit. Er lebt gefährlich, Bristow – er setzt darauf, dass Deller das nicht tut. Aber es geht um den Titel. Doppelte 12 für den Titel..... Ich sage dir, ich sage dir, ich habe noch nie etwas Vergleichbares in meinem Leben gesehen. Keith Deller aus Ipswich, 23 Jahre alt, musste sich qualifizieren, um hierher zu kommen. Bristow hat einen prozentual richtigen Wurf gemacht, Deller hat das Geschäft gemacht. Er ist jetzt Weltmeister!“

Debütanten

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 32.300. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zusätzlich erhielt der Gewinner des Spiels um Platz 3 ein Extra-Preisgeld von £ 500.

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 30.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes. Jocky Wilson kam diesem Sonderpreisgeld sehr nah, verpasste jedoch die Doppel-18 zu einem Neun-Darter. Das Preisgeld in Höhe von £ 750 für das höchste Finish konnte er durch ein Finish von 161 Punkten gewinnen.

Ergebnisse

Vorrunde 
Es fand ein Vorrundenspiel statt, da Alan Evans und Brent Bartholomew in der Rangliste gleichauf lagen.

Hauptfeld

Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1983
Sportveranstaltung in Stoke-on-Trent
Dartwettbewerb in England